Theta Sagittarii pode se referir a:
Theta1 Sagittarii
Theta2 Sagittarii